Аполос Афанасьевич Баженов (род. 1932) — советский колхозник, депутат Верховного Совета СССР.

Биография 
Родился в 1932 году. Удмурт. Образование неполное среднее. Беспартийный.

С 1948 года колхозник, затем тракторист на МТС. В 1951—1954 годах служил в Советской Армии, после демобилизации вновь работал трактористом МТС. С 1958 года — тракторист колхоза имени Ильича Глазовского района Удмуртской АССР.

Депутат Совета Национальностей Верховного Совета СССР 9 созыва (1974—1979) от Глазовского избирательного округа № 662 Удмуртской АССР.

Примечания

Источники 
 , с. 49.

Депутаты Совета Национальностей от Удмуртской АССР
Депутаты Совета Национальностей 9-го созыва
Депутаты Совета Национальностей 8-го созыва
Трактористы